Die Abkürzung EMPG steht für
 European Mathematical Psychology Group
 Exxon Mobil Production Deutschland GmbH

Abkürzung